Новая Зеландия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере (Норвегия) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 5 мужчин и 2 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по горнолыжному спорту и шорт-треку.

Горнолыжный спорт 

Спортсменов - 3

 Мужчины

 Женщины

Шорт-трек 

Спортсменов — 4

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1994
Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года